Danny Cooksey (1975-), acteur américain
 Jon Cooksey, producteur et scénariste canadien
 May Louise Greville Cooksey (1878-1943), peintre britannique